Europamesterskaberne i curling 2019 for herre- og kvindehold var det 45. EM i curling gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i Helsingborg, Sverige i perioden 15. - 23. november 2019 med deltagelse af 20 kvinde- og 26 herrehold. Sverige var EM-værtsland for femte gang, men det var første gang, at mesterskabet blev spillet i Helsingborg. Både A- og B-turneringerne blev spillet i Olympiarinken.

Mændenes EM-titel blev for 12. gang i mesterskabets historie – og for femte gang i løbet af de sidste seks mesterskaber – vundet af Sverige, som med Niklas Edin i spidsen vandt finalen over Schweiz med 9-3. Bronzemedaljerne til de forsvarende mestre fra Skotland, som besejrede Danmarks hold med Mikkel Krause som skipper i bronzekampen med 7-2. Fjerdepladsen var Danmarks bedste EM-placering siden 2013, hvor holdet også blev nr. 4.

Kvindernes mesterskab blev vundet af Sveriges hold, der vandt mesterskabet for andet år i træk, og som med Anna Hasselborg som skipper i finalen slog Eve Muirheads hold fra Skotland med 5-4. Det var 21. gang at Sverige vandt EM for kvinder, og det var anden gang med Hasselborg som kaptajn. Bronzemedaljerne gik til Schweiz, som besejrede Rusland med 6-5 i bronzekampen. Danmark blev repræsenteret af Mathilde Halses hold, som endte på syvendepladsen efter to sejre og syv nederlag.

EM-turneringerne fungerede endvidere som VM-kvalifikation for både mænd og kvinder. De otte bedste hold i mændenes turnering, Sverige, Schweiz, Skotland, Danmark, Italien, Norge, Tyskland og Holland, kvalificerede sig direkte til VM i 2020 i Glasgow, Skotland, og derudover gik nr. 9 og 10 i A-EM, Rusland og England, samt nr. 1 og 3 fra B-VM, Tjekkiet og Polen, videre til den globale VM-kvalifikation i Lohja, Finland, hvortil B-EM's nr. 2, Finland, allerede var kvalificeret som værtsland, og hvor der skulle spilles om de sidste to ledige VM-pladser. VM i 2020 blev imidlertid aflyst pga. COVID-19-pandemien, ligesom EM i 2020 måtte lide samme skæbne. I stedet kom EM i 2019 til at fungere som kvalifikation til VM i 2021, hvortil de otte bedste hold fra EM 2019 fik adgang, sammen med Rusland, der fik den sidste ledige VM-plads som højst placerede land på verdensranglisten, der ellers ikke var kvalificeret til VM. 

Fra kvindernes turnering kvalificerede de syv bedste hold, Sverige, Skotland, Schweiz, Rusland, Tyskland, Tjekkiet og Danmark sig direkte til kvindernes VM i 2020 i Prince George, Canada, og de fire europæiske pladser i den globale VM-kvalifikation blev besat af A-VM's nr. 8 og 9, Estland og Norge, samt B-EM's nr. 1 og 2, Italien og Tyrkiet. I 2020 tog COVID-19-pandemien imidlertid også livet af kvindernes VM, og ligsom for mændene kom resultaterne fra EM 2019 til at danne grundlag for udvælgelsen af holdene til VM i 2021. I første omgang fik EM's otte bedste hold en plads ved VM, men da VM-feltet blev udvidet fra 13 til 14 hold, blev vinderen af B-EM, Italien, tildelt den ekstra plads.

C-EM blev spillet i Brasov, Rumænien i perioden 13. – 17. april 2019, hvor der for både mænd og kvinder blev spillet om to ledige pladser ved B-EM. Mændenes to pladser blev besat af Frankrig og Bulgarien, mens kvindernes to pladser ved B-EM blev vundet af Hviderusland og Slovakiet.

Mænd 

Mesterskabet var opdelt i en A-, B- og C-turnering, hvor C-turneringen fungerede som kvalifikation til B-turneringen.

I A-turneringen spillede 10 hold om det egentlige europamesterskab. Holdene, der sluttede som nr. 9 og 10 i A-turneringen blev rykket ned i B-gruppen. B-gruppen bestod af 16 hold, der spillede om to oprykningspladser til A-gruppen. Både A- og B-turneringen bliver spillet i Olympiarinken.

Ud over EM-titlen spillede holdene om otte ledige pladser ved VM i 2020 i Glasgow, Skotland. Skotland var som værtsland automatisk kvalificeret til VM, og de seks øvrige bedst placerede hold ved A-EM kvalificerede sig direkte til VM, mens den sidste plads gik til vinderen af en dyst bedst af tre kampe mellem A-EM's nr. 7 (fraregnet Skotland) og vinderen af B-EM.

A-EM 

A-EM havde deltagelse af 10 hold – de otte bedste hold fra A-EM 2018 og de to bedste hold fra B-EM 2018. Holdene spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til slutspillet om medaljer.

Grundspil

Slutspil 

Slutspillet har deltagelse af de fire bedste hold fra grundspillet. I semifinalerne møder grundspillets nr. 1 og 4 hinanden i den ene semifinale, mens nr. 2 og 3 mødes i den anden semifinale.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

B-EM 

34 hold var tilmeldt B-EM, så de ti lavest rangerede hold ved sidste EM måtte spille kvalifikation. Kvalifikationen (C-EM) blev spillet i Brasov, Rumænien i perioden 13. – 19. april 2019, hvor Frankrig og Bulgarien sikrede sig de sidste to pladser ved B-EM.

De 16 hold i B-EM var opdelt i to grupper med otte hold i hver. I hver gruppe spillede holdene en enkeltturnering alle-mod-alle, og de tre bedste hold fra hver gruppe gik videre til slutspillet, hvor de to gruppevindere var direkte kvalificeret til semifinalerne, mens toerne og treerne spillede om de sidste to semifinalepladser. De to hold, der sluttede på syvende- eller ottendepladsen i grupperne, spillede videre om placeringerne 13-16 i B-gruppen.

Vinderen og nr. 2 ved B-EM, Tjekkiet og Finland, rykkede op i A-gruppen. Nr. 3 til 14 i B-gruppen kvalificerede sig direkte til det efterfølgende B-EM, mens holdene, der sluttede som nr. 15 og 16, Slovakiet og Israel, året efter måtte spille C-EM som kvalifikation til B-EM.

Grundspil

Gruppe A

Gruppe B

Slutspil

Kvartfinaler

Semifinaler

Kamp om 5.-pladsen

Bronzekamp

Finale

Nedrykningsspil 

De fire hold, der sluttede på syvende- eller ottendepladsen i de to grupper, spillede om 13.- til 16.-pladsen, og dermed om at undgå de to nedrykningspladser til C-EM 2020. De to syvere og de to ottere mødtes i hver deres playoff-kamp, hvor vinderne i kampen mellem syverne endte på en samlet 13.-plads, mens taberen i kampen mellem de to ottere måtte tage til takke med 16.-pladsen. Til sidst spillede taberen i kampen mellem syverne og vinderen af kampen mellem otterne en afgørende kamp om 14.- og 15.-pladsen.

Samlet rangering

C-EM 

Ved C-EM spillede otte hold om to ledige pladser ved B-EM. Turneringen blev afholdt i perioden 13. - 19. april 2019 i Brasov, Rumænien. Turneringen blev vundet af Frankrig, der sammen med Bulgarien gik videre til B-EM senere på året.

Kvinder 

Mesterskabet var opdelt i en A-, B- og C-turnering, hvor C-turneringen fungerede som kvalifikation til B-turneringen.

I A-turneringen spillede 10 hold om det egentlige europamesterskab. Holdene, der sluttede som nr. 9 og 10 i A-turneringen blev rykket ned i B-gruppen. B-gruppen bestod af 10 hold, der spillede om to oprykningspladser til A-gruppen. Både A- og B-turneringen blev spillet i Olympiarinken.

Ud over EM-titlen spillede holdene om otte ledige pladser ved VM i 2020 i Prince George, Canada. De otte bedst placerede hold ved A-EM kvalificerede sig direkte til VM.

A-EM 

A-EM havde deltagelse af 10 hold – de otte bedste hold fra A-EM 2018 og de to bedste hold fra B-EM 2018. Holdene spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til slutspillet om medaljer.

Grundspil

Slutspil

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

B-EM 

16 hold var tilmeldt B-EM, så de otte lavest rangerede hold ved sidste EM måtte spille kvalifikation. Kvalifikationen (C-EM) blev spillet i Brasov, Rumænien i perioden 13. – 19. april 2019, hvor Hviderusland og Slovakiet sikrede sig de sidste to ledige pladser ved B-EM.

De 10 hold i B-EM spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og de fire bedste hold gik videre til slutspillet. Vinderen og nr. 2 ved B-EM rykker op i A-gruppen. Nr. 3 til 8 i B-gruppen kvalificerede sig direkte til det efterfølgende B-EM, mens holdene, der sluttede som nr. 9 og 10, året efter måtte spille C-EM som kvalifikation til B-EM.

Grundspil

Slutspil

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

C-EM 

Ved C-EM spillede syv hold om to ledige pladser ved B-EM. Turneringen blev afholdt i perioden 13. - 19. april 2019 i Brasov, Rumænien. Turneringen blev vundet af Hviderusland, der sammen med Slovakiet gik videre til B-EM senere på året.

Kilder / eksterne henvisninger 
 World Curling Federation - Le Gruyère AOP European Curling Championships 2019 
 World Curling Federation - Le Gruyère AOP European Curling Championships 2019 B-Division 
 World Curling Federation - Results & Statistics - Le Gruyère AOP European Curling Championships 2019 - Men  
 World Curling Federation - Results & Statistics - Le Gruyère AOP European Curling Championships 2019 - Women  
 World Curling Federation - Results & Statistics - European Curling Championships C-Division 2019 - Men  
 World Curling Federation - Results & Statistics - European Curling Championships C-Division 2019 - Women  
 World Curling Federation - Sweden to host European Curling Championships for fifth time in 2019 (16. august 2018)

Noter 

2019
Curling i 2019
Curling i Sverige
Sport i Helsingborg